Балеста, Фёдор Захарович (1920—1941) — Герой Советского Союза, указ о награждении которого был отменён в 1962 году
 Балеста — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна